Asandros (griechisch Ἄσανδρος) ist der Name folgender Personen:

 Asandros (Lydien), Offizier Alexanders des Großen und Statthalter von Lydien
 Asandros (Karien) († nach 313 v. Chr.), Diadoche Alexanders des Großen und Statthalter von Karien
 Asandros (bosporanischer König) (um 109 v. Chr.–um 16 v. Chr.), König des bosporanischen Reichs